Шпаро — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шпаро, Дмитрий Игоревич (род. 1941) — советский путешественник и писатель.
 Шпаро, Матвей Дмитриевич (род. 1975) — российский полярный путешественник, общественный деятель.